Stanisław Adamski (1875–1967) – polski biskup rzymskokatolicki, senator II RP
 Stanisław Adamski (1888–1975) – polski filatelista
 Stanisław Adamski (1897–1940) – polski legionista, major geograf Wojska Polskiego i ofiara zbrodni katyńskiej
 Stanisław Adamski (1903–1967) – polski działacz komunistyczny
 Stanisław Adamski (1915-2011) – polski profesor torakochirurg
 Stanisław Adamski (ur. 1945) – polski piłkarz i trener